

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Lisice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin 
 Lisice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie

Miejscowości na Białorusi 
 Lisice – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Łoszany.
 Lisice – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.
Lisice – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki.
Lisice – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.

Miejscowości w Bośni i Hercegowinie  
 Lisice – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zachodniohercegowińskim, w mieście Ljubuški

Miejscowości w Serbii  
 Lisice – wieś w okręgu morawickim, w gminie Lučani

Inne 
 lisice – wzmocnienia stosowane w budownictwie drewnianym
 Lisice – amerykański film, dramat młodzieżowy z 1980 w reżyserii Adriana Lyne'a

Zobacz też 
 Lisice Nowe
 Lisice-Folwark
 Lesicy